Дмитрий Баранник:
* Баранник, Дмитрий Петрович (род. 1963) — советский футболист и тренер.
 Баранник, Дмитрий Харитонович (1923—2009) — советский и украинский филолог.